«Па́мятники истори́ческой мы́сли» — книжная серия, основанная в 1966 году Академией наук СССР. Выходит в издательстве «Наука» (Москва) и его ленинградском отделении с 1972 года.

Председатели редакционной коллегии: акад. А. А. Губер (1966—1971), акад. Л. В. Черепнин (1972—1977), акад. Е. М. Жуков (1978—1980), акад. А. М. Самсонов (1981—1992), д.и.н. В. И. Уколова (1993—2016), чл.-корр. РАН П. Ю. Уваров (с 2016). Книги издаются двух форматов — среднего и крупного; несколько книг выпущено в мягких обложках.

Состав серии

1972 
 Геродот. История / Пер., прим. Г. А. Стратановского. — : Наука, 1972. — 600 с. — 50 000 экз.

1973 
 Никколо Макьявелли. История Флоренции / Пер. Н. Я. Рыковой. Общ. ред., послесл. и комм. В. И. Рутенбурга. — : Наука (Ленинградское отделение), 1973. — 439 с. — 50 000 экз.
 Марк Блок. Апология истории / Пер. с франц. Е. М. Лысенко. — М.: Наука, 1973. — 232 с. — 21 500 экз.

1977 
 Готфрид Иоган Гердер. Идеи к философии истории человечества / Пер., прим. А. В. Михайлова. Отв. ред. А. В. Гулыга. — М.: Наука, 1977. — 703 с. — 50 000 экз.

1978 
 Болингброк Генри. Письма об изучении и пользе истории / Пер. с англ. С. М. Берковской, А. Т. Парфенова, А. С. Розенцвейга. Отв. ред. М. А. Барг. — М.: Наука, 1978. — 360 с. — 50 000 экз.
 История в энциклопедии Дидро и Д’аламбера / Пер. и прим. Н. В. Ревуненковой. Отв. ред. А. Д. Люблинская. — Л.: Наука (Ленинградское отделение), 1978. — 312 с. — 25 000 экз.
 Михаил Пселл. Хронография / Пер. и комм. Я. Н. Любарского. — М.: Наука, 1978. — 320 с. — 52 700 экз.

1979 
 Кропоткин П. А. Великая Французская революция 1789—1793. / Под ред. Е. В. Старостина. — М.: Наука, 1979. — 576 с. — 43 700 экз.

1980 
 Р. Дж. Коллингвуд. Идея истории. Автобиография / Пер. и комм. Ю. А. Асеева. Отв. ред. И. С. Кон, М. А. Киссель. — М.: Наука, 1980. — 486 с. — 42 000 экз.

1981 
 Гай Саллюстий Крисп. Сочинения / Пер., ст., комм. В. О. Горенштейна. Отв. ред. Е. М. Штаерман. — М.: Наука, 1981. — 222 с. — 150 000 экз.

1984 
 Соловьёв С. М. Публичные чтения о Петре Великом / Под ред. В. И. Буганова. — М.: Наука, 1984. — 231 с. — 100 000 экз.

1986 
 Марк Блок. Апология истории / Пер. с франц. Е. М. Лысенко. — 2-е изд., доп. — М.: Наука, 1986. — 256 с. — 50 000 экз.
  (обл.)
  (в пер.)

1987 
 Грановский Т. Н. Лекции по истории Средневековья / Сост. А. С. Осиновская. — М.: Наука, 1987. — 432 с. — 80 000 экз.
 Никколо Макьявелли. История Флоренции / Пер. Н. Я. Рыковой. Общ. ред., послесл. и комм. В. И. Рутенбурга. — 2-е изд. — М.: Наука, 1987. — 446 с. — 50 000 экз.

1988 
 Лев Диакон. История / Пер. М. М. Копыленко, комм. М. Я. Сюзюмова. — М.: Наука, 1988. — 240 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-02-008918-4.
  (в пер.)
 Хёйзинга Йохан. Осень Средневековья / Пер. Д. В. Сильвестрова. Отв. ред. С. С. Аверинцев. — М.: Наука, 1988. — 544 с. — 45 000 экз. — ISBN 5-02-008934-6.

1989 
 Благоев Д. Очерки истории социализма в Болгарии / Пер., ст. и комм. А. С. Бейлиса. — М.: Наука, 1989. — 490 с. — 1 800 экз. — ISBN 5-02-009948-1.
 Тит Ливий. История Рима от основания города: В 3-х томах / Отв. ред. Е. С. Голубцова. — Т. 1. — М.: Наука, 1989. — 576 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-02-008995-8.

1990 
 Ф. Бэкон. История правления короля Генриха VII / Пер. с англ. В. Р. Рокитянского, Н. А. Фёдорова, А. Э. Яврумяна. Под ред. М. А. Барга. — М.: Наука, 1990. — 324 с. — 25 000 экз. — ISBN 5-02-008973-7.
 Томас Джефферсон. Автобиография. Заметки о штате Виргиния / Пер. В. М. Большакова. Под ред. А. А. Фурсенко. — М.: Наука, 1990. — 315 с. — 32 000 экз. — ISBN 5-02-027300-7.
 Лызлов А. Скифская история / Подг. текста, комм., указ. А. П. Богданов. Отв. ред. Е. В. Чистякова. — М.: Наука, 1990. — 520 с. — 5 000 экз. — ISBN 5-02-009645-8.

1991 
 Кудрявцев П. Н. Лекции. Сочинения. Избранное / Сост. А. С. Осиновская. — М.: Наука, 1991. — 344 с. — 25 000 экз. — ISBN 5-02-009065-4.
 Тит Ливий. История Рима от основания города. В 3-х томах / Отв. ред. Е. С. Голубцова. — Т. 2. — М.: Наука, 1991. — 520 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-02-008951-6.
 Люсьен Февр. Бои за историю / Пер. А. А. Бобовича, М. А. Бобовича, Ю. Н. Стефанова. Ст. А. Я. Гуревича. Комм. Д. Э. Харитоновича. — М.: Наука, 1991. — 630 с. — 13 000 экз. — ISBN 5-02-009042-5.

1993 
 Жоффруа де Виллардуэн. Завоевание Константинополя / Пер., ст. и комм. М. А. Заборова. — М.: Наука, 1993. — 296 с. — 8 000 экз. — ISBN 5-02-008959-1.
 Геродот. История / Пер., прим. Г. А. Стратановского. — М.: НИЦ «Ладомир», 1993. — 600 с. — 15 000 экз. — ISBN 5-86218-026-5. (Репринт. воспроизведение издания 1972 г. В предисловии изложены планы публикации памятников на 1990-2000-е гг.). 
 Габриэль Бонно де Мабли. Об изучении истории. О том, как писать историю / Пер., ст., комм. С. Н. Искюля. — М.: Наука, 1993. — 414 с. — 5 000 экз. — ISBN 5-02-009101-4.
 Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории / Подг. текста, ст. и прим. М. Б. Свердлова. — М.: Наука, 1993. — 636 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-02-009526-5.
 Прокопий Кесарийский. Война с вандалами. Война с персами. Тайная история / Пер., ст., комм. А. А. Чекаловой. — М.: Наука, 1993. — 570 с. — 15 000 экз. — ISBN 5-02-009494-3.

1994 
 Демосфен. Речи / Пер. В. Г. Боруховича, М. Н. Ботвинника и др. Отв. ред. Е. С. Голубцова, Л. П. Маринович, Э. Д. Фролов.  — Т. 1. — М.: Изд-во «Памятники исторической мысли», 1994. — 608 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-88451-008-X, 5-88451-005-5.
 Демосфен. Речи / Пер. В. Г. Боруховича, М. Н. Ботвинника и др. Отв. ред. Е. С. Голубцова, Л. П. Маринович, Э. Д. Фролов. — Т. 2. — М.: Изд-во «Памятники исторической мысли», 1994. — 544 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-88451-006-3, 5-88451-005-5.
 Тит Ливий. История Рима от основания города: В 3-х томах  / Отв. ред. Е. С. Голубцова. — Т. 3. — М.: Наука, 1994. — 768 с. — 12 000 экз. — ISBN 5-02-008959-1.
  (в пер.) (Репринтное воспроизведение текста издания 1964 года из серии Классики науки).

1995 
 Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. / Отв. ред. Я. Н. Щапов.  — М.: Изд-во «Памятники исторической мысли», 1995. — 476 с. — 8 000 экз. — ISBN 5-88451-007-1.

1996 
 Демосфен. Речи / Пер. и комм. С. И. Радцига. Отв. ред. Е. С. Голубцова, Л. П. Маринович, Э. Д. Фролов. — Т. 3. — М.: Наука, 1996. — 624 с. — 3 500 экз. — ISBN 5-88451-012-8, 5-88451-005-5, 5-7695-0091-3.  
 Миллер Г. Ф. Сочинения по истории России. Избранное / Сост., ст., прим. А. Б. Каменского. — М.: Наука, 1996. — 447 с. — 5 000 экз. — ISBN 5-02-009637-7.

1997 
 Виллани Дж. Новая хроника, или история Флоренции / Пер., ст. и прим. М. А. Юсима. — М.: Наука, 1997. — 550 с. — 2 250 экз. — ISBN 5-02-009090-5.

1998 
 Аппиан Александрийский. Римская история / Пер. С. П. Кондратьева, С. А. Жебелёва и др. Отв. ред. Е. С. Голубцова. — М.: Наука, 1998. — 726 с. — 1 000 экз. — ISBN 5-02-010146-X.

2000 
 Жан Боден. Метод легкого познания истории / Пер., ст., прим. М. С. Бобковой. — М.: Наука, 2000. — 412 с. — 1 700 экз. — ISBN 5-02-008714-9.
 Юхан Видекинд. История шведско-московитской войны XVII века / Пер. С. А. Аннинского, А. М. Александрова. Под ред. В. Л. Янина, А. Л. Хорошкевич. — М.: Изд-во «Памятники исторической мысли», 2000. — 654 с. — 1 200 экз. — ISBN 5-88451-094-2. (Нет рекомендации к печати Редколлегии серии «Памятники исторической мысли».)
 Патрик Гордон. Дневник. 1635—1659 / Пер. с англ., статья и примеч. Д. Г. Федосова. — М.: Наука, 2000. — 272 с. — 2 350 экз. (допечатка 640 экз. в 2003 году). — ISBN 5-02-008716-5.

2002 
 Патрик Гордон. Дневник. 1659—1667 / Пер. с англ., статья и примеч. Д. Г. Федосова. — М.: Наука, 2002. — 314 с. — 1 150 экз. (допечатка 600 экз. в 2003 году). — ISBN 5-02-008837-4.
 Хроника Энгельбректа / Пер., послесл. и комм. А. Д. Щеглова. Отв. ред. А. А. Сванидзе. — М.: Наука, 2002. — 164 с. — 650 экз. (допечатка 1 100 экз. в 2003 году). — ISBN 5-02-008860-9.

2004 
 Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого): В 2-х тт. / Сост. Т. С. Майкова. Под ред. А. А. Преображенского. — Вып. 1. — М.: Кругъ, 2004. — 632 с. — 1 000 экз. — ISBN 5-7396-0009-X.
 Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого): В 2-х тт. / Сост. Т. С. Майкова. Под ред. А. А. Преображенского. — Вып. 2. — М.: Кругъ, 2004. — 656 с. — 1 000 экз. — ISBN 5-7396-0009-X.

2005 
 Патрик Гордон. Дневник. 1677—1678 / Пер. с англ., статья и примеч. Д. Г. Федосова. — М.: Наука, 2005. — 233 с. — 1 500 экз. — ISBN 5-02-009861-2.

2009 
 Патрик Гордон. Дневник. 1684—1689 / Пер. с англ., статья и примеч. Д. Г. Федосова. — М.: Наука, 2009. — 339 с. — 1 300 экз. — ISBN 978-5-02-037003-6.

2012 
  (в пер.)

2014 
  (в пер.)

2018 
  (в пер.)

2019 
  (в пер.)

2021 
  (в пер.)

2022 
  (в пер.)

См. также 
 Литературные памятники
 Памятники философской мысли

Книжные серии
Издания исторических источников
Книги издательства «Наука»